Imię i nazwisko Robert Weir nosili lub noszą m.in.:
 Robert Walter Weir (1803–1899) – amerykański malarz
 Robert Weir (1882–1939) – kanadyjski polityk, minister rolnictwa
 Robert Weir (ur. 1947) – amerykański muzyk rockowy, członek zespołu Grateful Dead
 Robert Weir (ur. 1961) – brytyjski lekkoatleta, specjalista rzutu dyskiem i rzutu młotem, olimpijczyk z 1984, 1996 i 2000